Un referéndum o plebiscito sobre Estatus Político fue sostenido en Puerto Rico el 23 de julio de 1967. Los votantes fueron provistos de varias elecciones entre las cuales retener el estatus territorial de Estado Libre Asociado (U.S. Commonwealth), Estadidad o Independencia. Los votantes favorecieron el estatus territorial con un 60.4%.

Resultados

Municipios

Resultados por Municipios

Véase también 
 Plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico (1993)
 Plebiscito sobre el estatus político de Puerto Rico (1998)
 Estatus político de Puerto Rico
 Estado 51

Referencias 

Puerto Rico
Elecciones de Puerto Rico
Puerto Rico en 1967
Puerto Rico
Puerto Rico